Constellations (August Burns Red album), muziekalbum uit 2009
 Constellations (Karda Estra), studioalbum uit 2003
 Constellations (Peru), studioalbum uit 1981